Moisant ist der Familienname folgender Personen:

 John Moisant (1868–1910), US-amerikanischer Flugpionier
 Matilde Moisant (1878–1964), US-amerikanische Pilotin und zweite Amerikanerin mit eigener Pilotenlizenz